MSI kan syfta på:

MSI – en forskningsanläggning för experimentell fysik vid Stockholms universitet, se Manne Siegbahnlaboratoriet
MSI – ett fascistinspirerat politiskt parti i Italien 1946-1995, se Movimento Sociale Italiano
MSI – ett taiwanesiskt företag som tillverkar datorer och datorkomponenter, se Micro-Star International
MSI – ett amerikanskt band, se Mindless Self Indulgence